Francja:
 Broc – miejscowość w regionie Kraj Loary

Szwajcaria:
 Broc – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Osoba:
 Bruno Bourg-Broc – francuski polityk
 Jean Broc – francuski malarz

Inne:
 Broc Electric Vehicle Company – dawny amerykański producent samochodów

Zobacz też:
 Brock
 Brok
 Le Broc